«Гаррі Поттер і в'язень Азкабану (саундтрек)» (Harry Potter And The Prisoner of Azkaban Original Motion Picture Soundtrack) — альбом, який вийшов у 2004 році. Складається з композицій, які були написані до третього фільму про юного чарівника Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану».

Композиції

Цікаві факти 
 Саундтрек Джона Вільямса до третього фільму про пригоди Гаррі Поттера було номіновано на премію Grammy та премію Оскар.
 За словами акторів, які зіграли Гаррі, Рона та Герміону (Деніел Редкліф, Руперт Грінт, Емма Вотсон відповідно), саундтрек до третьої частини — найкращий.

Див. також 
 Гаррі Поттер і в'язень Азкабану (фільм)

Посилання 
  Список саунтреків до фільмів про Гаррі Поттера 

Гаррі Поттер
Саундтреки Джона Вільямса
Саундтрек:Гаррі Поттер